Typ 43 (auch Type 43) steht für:
 Bugatti Type 43, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti
 Peugeot Typ 43, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Typ 43, interne Bezeichnung des Audi 100 C2, eines Automobils der Audi NSU Auto Union AG
 Type 43 (Zerstörer-Klasse), eine geplante aber nie umgesetzte Zerstörer-Klasse der Royal Navy

Abkürzung